Вожу́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 18 км на північний схід від Парижа, 10 км на схід від Бобіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2581 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 6426,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Жанна Д'Альсі (1865—1956) — французька акторка.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вожур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені